Красница 1 — деревня в составе Дашковского сельсовета Могилёвского района Могилёвской области Республики Беларусь.

Географическое положение 
Ближайшие населённые пункты:Красница 2, Чернозёмовка.

См. также 
 Дашковский сельсовет
 Могилёвский район

Примечания

Ссылки 
 
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь

Населённые пункты Могилёвского района